Büttger ist der Name von

 Carl Büttger (1838–1919), auch: Karl August Friedrich Büttger, deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Georg Schulze-Büttger (1904–1944), deutscher Berufsoffizier und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944